Оленівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Оленівська волость (Верівська) — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Оленівська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії.